Floridensi – abitanti di Florida (Argentina)
Floridensi – abitanti di Flórida Paulista
Floridensi – abitanti di Flórida